A 2023-as női snooker-világbajnokság (hivatalos nevén a World Women's Snooker Championship) egy amatőr snookertorna volt, melyet 2023. február 28. és március 4. között rendeztek Thaiföldön, Bangkokban. Ezen a versenyen kizárólag nők vehettek részt. Mink Nutcharut volt a címvédő, aki a 2022-es torna döntőjében 6–5-re legyőzte Wendy Janst, ezzel megszerezve első női világbajnoki címét. 

Siripaporn Nuanthakhamjan nyerte a versenyt, aki a döntőben 6–3-ra legyőzte Bai Yulut. Ezzel a győzelemmel Nuanthakhamjan először nyerte meg a Női snooker-világbajnokságot. Ezzel helyet kapott a profi mezőnyben, és így indulhat a 2023–24-es World Snooker Touron.

Lebonyolítás
Az eseményen ötvenegy játékos vehetett részt. A verseny két szakaszból állt. Az első szakasz kilenc darab négyfős csoportból és három darab ötfős csoportból állt. Minden csoportgyőztes és csoportmásodik továbbjutott a következő fordulóba. A csoportkör körmérkőzéses formában zajlott, és minden mérkőzés 3 nyert frame-ig tartott. A csoportpozíciókat a győzelmek, a frame-különbség és az ugyanannyi pontot elérő játékosok közötti egymás elleni eredmények határozták meg. Ha ezután is holtverseny alakult ki, akkor a csoportban elért magasabb break döntött. A második az egyenes kieséses szakasz volt, ahova huszonnégy játékos jutott tovább. A legjobb nyolc csoportgyőztes egyenesen a legjobb 16 közé jutott. A fennmaradó négy csoportgyőztes és a tizenkét csoportmásodik egy-egy 3 nyert frame-ig tartó mérkőzést játszott a legjobb 16 közé jutásért.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font, ebből a győztes  fontot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 8000 £
 Döntős: 4000 £
 Elődöntős: 2000 £
 Negyeddöntős: 1000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 500 £
 Legjobb 24 közé jutásért: 200 £
 Legmagasabb break: 200 £

 Összesen: 25 800 £

Sorsolás 
Forrás:

Csoportmeccsek

A csoport 
Forrás:

B csoport 
Forrás:

C csoport 
Forrás:

D csoport 
Forrás:

E csoport 
Forrás:

F csoport 
Forrás:

G csoport 
Forrás:

H csoport 
Forrás:

I csoport 
Forrás:

J csoport 
Forrás:

K csoport 
Forrás:

L csoport 
Forrás:

Kieséses szakasz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik. A zárójel közötti szám a világranglista helyezést jelöli.

Döntő

Százas breakek 
Összesen: 1

 127  Bai Yulu

Jegyzetek 

2023 a snookerben